Thayer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Thayer
 John Eliot Thayer
 Margaret K. Thayer